

Ожидаемые события

Астрономические события 
12 декабря видимая звёздная величина астероида (471) Папагена достигнет максимума и станет равна 9,28m.

В системе AT Микроскопа, двойной звезды в южном созвездии Микроскоп, эпоха периастра, то есть время когда звёзды подойдут на минимальное расстояние друг от друга, будет в 2035 году.

Прогноз населения 
Согласно прогнозу Минэкономразвития России, в городах России численность населения будет составлять:
 Горно-Алтайск — 69,82 тыс. чел.
 город Октябрьский — 134,36 тыс. чел.
 город Межгорье — 14,76 тыс. чел.
 городской округ Махачкала — 846,6 тыс. чел.

Экономика 
В аэропорту Майами планируется сохранить сектор Low E.

Доля возобновляемых источников энергии в Энергетике Гуама должна увеличиться до 25 % к 2035 году.

Без точных дат 
 Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2035 года.
 Планируется внедрить квантовую телепортацию в России.
 Запланированный запуск рентгеновского орбитального телескопа «ATHENA»

Вымышленные события 
В 2035 году происходят события:
 игр «Arma 3», «Metro Exodus», Far Cry New Dawn;
 книги «Метро 2035»;
 фильмов «12 обезьян», «Я, Робот».

См. также

Примечания